Franciszek Wessel (zm. 1633) – kasztelan ciechanowski, starosta makowski
 Franciszek Stanisław Wessel (zm. 1696) – wojewoda mazowiecki, starosta makowski i różański